Loos, auch Loos-lez-Lille, ist eine französische Stadt mit  Einwohnern () im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Lille und zum Kanton Lille-6 (bis 2015 Kanton Haubourdin).

Geografie 
Loos grenzt unmittelbar südwestlich an die Großstadt Lille und bildet zusammen mit Lille und mehreren umliegenden Gemeinden ein geschlossenes Siedlungsbild.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
Das Rathaus der Stadt und sein Rathausturm (französisch Beffroi; deutsch Belfried) sind seit 2005 UNESCO-Weltkulturerbe.

Siehe auch: Liste der Monuments historiques in Loos (Nord)

Städtepartnerschaften 
Loos pflegt seit 1978 eine Partnerschaft mit Geseke in Nordrhein-Westfalen.

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Nord. Flohic Editions, Band 1, Paris 2001, ISBN 2-84234-119-8, S. 786–790.

Weblinks 

 Belfries of Belgium and France Webseite der UNESCO (englisch, französisch)

Ort in Hauts-de-France
Stadt in Frankreich